A96 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Fièvre hémorragique à arénavirus, d'après la classification internationale des maladies.

Transport 
Autoroute
  Autoroute allemande A96, reliant Lindau à Munich.

Route
  Route britannique A96, reliant Aberdeen à Inverness en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres